Сейлор Мун может означать:

 Сейлор Мун — название японской франшизы, созданной по одноимённой манге Наоко Такэути в жанре махо-сёдзё.
 Сейлор Мун — персонаж в метасерии «Сейлор Мун» и главная героиня франчайза. Её настоящее имя — Усаги Цукино (яп. 月野 うさぎ Цукино Усаги).
 Сейлор Мун (аниме) — аниме-сериал 1992—1997 годов снятый по манге Наоко Такэути.  
 Сейлор Мун Кристалл — перезапуск 2014 года.